Z.Dance — второй студийный альбом Макса Барских, выпущенный 2 мая 2012 года. В альбом вошло 10 оригинальных треков на английском языке, а также 3 русскоязычные версии.

Об альбоме 
«Было очень интересно работать над новым звучанием этого альбома. В нём мне хотелось сбалансировать и органично соединить дэнс-музыку, урбанистические звуки и романтическое настроение, — рассказывает „Карте музыки“ Макс Барских. — Я счастлив, что он вышел именно сейчас, когда вовсю идет голосование на Премии Муз-ТВ. Для меня участие в ней — огромная честь, но, конечно, не скрою, что я мечтаю о победе».

Музыкальный фильм «Z.Dance» 
В поддержку альбома продюсер певца и режиссёр Алан Бадоев снял музыкальный фильм. Поработать над «Z.Dance», бюджет которого составил 300 000 долларов, Алан Бадоев пригласил своего коллегу Сергея Солодкого. Вместе они придумывали мир, в который погружены главные герои проекта — Макс Барских и его партнерша, экс-участница реалити-шоу «10 желаний» Кристина Межинская. Хореографом проекта является Мигель.

Музыкальное оформление проекта принадлежит Максу Барских. Треклист «Z.Dance» — это пять треков, четыре из которых являются оригинальными, пятый же — кавер на легендарный хит Майкла Джексона «Thriller». Общий хронометраж мюзикла составляет 30 минут.

Список композиций

Участники записи 
 вокал, музыка и лирика — Макс Барских
 саунд-продюсирование — Макс Барских, Dj Lutique
 запись вокала — Андрей Тимошин
 мастеринг и сведение — Dj Lutique
 продюсирование — Алан Бадоев
 мастеринг — Luch Studio Recording
 запись — Talant Studio

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Украины